Татья́на Ти́щенко: Тищенко, Татьяна Алексеевна (род. 1975) — российская гребчиха-байдарочница, тренер.
 Тищенко, Татьяна Леонтьевна (род. 1945) — российский тренер по гребле на байдарках и каноэ.